Кубок Футбольної ліги 1977–1978 — 18-й розіграш Кубка Футбольної ліги. Змагання проводилось за системою «плей-оф» серед 92 найкращих клубів Англії та Уельсу. Титул вперше здобув «Ноттінгем Форест».

Календар

Перший раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13/16 серпня 1977

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13/17 серпня 1977

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 серпня 1977

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 серпня 1977

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 серпня 1977

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 серпня 1977

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 серпня 1977

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 вересня 1977

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 вересня 1977

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 вересня 1977

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 вересня 1977

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 вересня 1977

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 вересня 1977

|}

1/16 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 жовтня 1977

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 жовтня 1977

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 жовтня 1977

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 листопада 1977

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 листопада 1977

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 листопада 1977

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 листопада 1977

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 грудня 1977

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 грудня 1977

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 січня 1978

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 січня 1978

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 січня 1978

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7/14 лютого 1978

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8/22 лютого 1978

|}

Фінал 

Перегравання

Посилання 
 Кубок Футбольної ліги на rsssf  
 Кубок Футбольної ліги на soccerbase  

1977–1978
1977 у футболі
1978 у футболі
1977 в англійському спорті
1978 в англійському спорті